El diminutivo Nando puede hacer referencia a:

Nando Martínez, futbolista español nacido en Valencia en 1967.
Nando Muñoz, futbolista español nacido en Sevilla en 1967.
Nando Yosu, futbolista y entrenador español nacido en Munguía en 1941.